Милоњице могу бити:

 Милоњице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Милоњице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република